Э́йнджел Го́мес (, ; родился 31 августа 2000, Лондон) — английский футболист, полузащитник французского клуба «Лилль». Воспитанник футбольной академии «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Дебютировал в основном составе «Манчестер Юнайтед» 21 мая 2017 года в матче Премьер-лиги против «Кристал Пэлас», выйдя на замену Уэйну Руни. Он стал самым юным игроком «Манчестер Юнайтед», выходившим на поле в матче Премьер-лиги за всю историю: на момент дебюта ему было 16 лет и 263 дня.

Летом 2020 года покинул «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента, отказавшись продлевать контракт с клубом. 4 августа 2020 года подписал контракт с французским клубом «Лилль», после чего сразу же был отправлен в аренду в португальский клуб «Боавишта». 2 октября 2020 года забил свой первый гол за «Боавишту» в матче против «Морейренсе».

Карьера в сборных 
16 августа 2015 года дебютировал в составе сборной Англии до 16 лет в матче против сверстников из США. Сыграл за сборную этой возрастной категории 9 матчей и забил 2 мяча.

28 сентября 2016 года дебютировал в составе сборной Англии до 17 лет в игре против Хорватии. В октябре 2017 года в составе сборной до 17 лет принял участие в чемпионате мира, забив голы в матчах против Чили и Ирака.

Достижения 
 Сборная Англии (до 17 лет)
 Победитель чемпионата мира (до 17 лет): 2017

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Лилль»
 Профиль футболиста на официальном сайте английской Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Лилль»